La competició d'hoquei herba dels Jocs Olímpics d'Estiu 2008 es jugaren a l'Olympic Green a Pequín des del 10 al 23 d'agost de 2008.

Format de competició 
Dotze equips competiren en el torneig Olímpic, que constà de dues rondes. A la primera ronda els equips es dividiren en dos grups de 6 equips i jugaren entre ells, els 2 millors classificats de cada grup jugaren la següent ronda, formada per dues semifinals. Els guanyadors de cadascuna de les semifinals jugaren la final i els perdedors es disputaren la medalla de bronze.

Calendari de classificació

Masculí

Femení

Resultats

Medaller

Competició Masculina

Fase de grups

Grup A

Grup B

Fase Final

Competició femenina

Fase de grups

Grup A

Grup B

Fase Final

Enllaços externs 

 www.olympic.org - Cercador olímpic 
 www.sports-reference.com - Hoquei sobre herba 2008  

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
Hoquei sobre herba als Jocs Olímpics